Epple ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Epple (1899–1948), deutscher Maler
 Angelika Epple (* 1966), deutsche Historikerin
 Bernd Epple, deutscher Maschinenbauingenieur
 Berta Epple (Unternehmerin) (1906–1965), deutsche Unternehmerin
 Bruno Epple (* 1931), deutscher Maler und Dichter
 Emil Julius Epple (1877–1948), deutscher Bildhauer
 Ernst Epple (1908–1976), deutscher SS-Kriegsverbrecher
 Gustav Epple (1883–1955), deutscher Bauunternehmer
 Irene Epple-Waigel (* 1957), deutsche Skirennläuferin
 Jana Epple (* 2000), deutsche Handballspielerin
 Josef Epple (1789–1846), schwäbischer Mundartdichter
 Karl Epple (1893–1961), Fuhr- und Tiefbauunternehmer
 Konrad Epple (* 1963), deutscher Politiker (CDU)
 Maria Epple-Beck (* 1959), deutsche Skirennläuferin
 Matthias Epple (* 1966), deutscher Chemiker
 Moritz Epple (* 1960), deutscher Mathematikhistoriker
 Paul Epple (fl. 1951), deutscher Gärtner, Beschreiber des Philodendron duisbergii 
 Richard Epple (1954–1972), deutsches Todesopfer einer polizeilichen Verwechslung
 Roger Epple, deutscher Dirigent
 Ruedi Epple (* 1952), Schweizer Soziologe, Politikwissenschaftler und Autor